Montanha (Gironda), un poble de la Gironda
 Montanha (Isèra). un poble de l'Isèra